Fresno común puede referirse a:
El nombre común de la planta Fraxinus angustifolia.
El nombre común de la planta Fraxinus excelsior.